Tanguay est un nom qui est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Alex Tanguay (1979- ), un joueur de hockey canadien,
 Cyprien Tanguay (1819-1902), un généalogiste canadien,
 Eva Tanguay (1879–1947), une chanteuse et animatrice canadienne,
 François Tanguay (1946- ), un écologiste canadien,
 Georges Tanguay  (1856-1913), un homme politique canadien,
 Guylaine Tanguay, 
 Huguette Tanguay O'Neil (1936-), une journaliste, écrivaine et poète québécoise,
 Luc Tanguay (1947-2008), artiste peintre et poète québécois,
 Maurice Tanguay (1933-2021), un homme d'affaires et dirigeant sportif canadien,
 Thérèse Tanguay (1927- ), un philanthrope canadienne,

Toponyme 
 Tanguay, canton inhabité située au nord du lac Saint-Jean (Québec, Canada)

Entreprise 
 Ameublement Tanguay, une chaîne québécoise de magasins de meubles créée par Maurice Tanguay

Homonymie de patronyme